Příjmení Blaas nosí více osob:

Eugene de Blaas (1843–1932) – italský malíř
Florian Blaas (1828–1906) – rakouský právník, malíř a politik z Tyrolska
Julius von Blaas (1845–1923) – italský malíř, bratr Eugena